Terrell Jamal Gomez est un joueur de basket-ball né le  à Inglewood, Californie. Il mesure . Il joue au poste de meneur.

Biographie 

Après avoir joué pendant 5 années dans des clubs universitaires américains, en 2021, il intègre l'équipe de Final Spor Gençlik Bursa en Turquie qu'il quitte en février 2022 pour terminer la saison au club de Jeanne d'Arc Dijon Basket.

En juillet 2022, il signe avec le club de Saint-Quentin, en Pro B .

Clubs 
 2017-2020 :  Matadors de Cal State Northridge, NCAA
 2020-2021 :  Aztecs de San Diego State, NCAA
 2021-février 2022 :  
 février 2022-2022 :  Jeanne d'Arc Dijon Basket
 2022-2023 :  Saint-Quentin Pro B

Notes et références

Liens externes 

Joueur américain de basket-ball
Naissance en février 1998
Naissance à Inglewood (Californie)
Joueur de basket-ball des Matadors de Cal State Northridge
Joueur de basket-ball des Aztecs de San Diego State
Joueur de la JDA Dijon
Joueur du Saint-Quentin Basket-Ball